

Населені пункти

Села:
 Ковалевичі — Житомирська область, Новоград-Волинський район

Села:
 Ковалевичі — Мінська область, Пуховицький район, Правдинська селищна рада
 Ковалевичі — Вітебська область,

Примітки